Gürschner  ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gürschner (* 1973), deutscher Judoka
 Robert Gürschner (1857–19??), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Gurschner